Georg Kaser ist der Name folgender Personen:

* Georg Kaser (Glaziologe) (* 1953), Südtiroler Klimaforscher
 Georg Kaser (Schauspieler) (* 1953), Südtiroler Schauspieler und Regisseur